Chrám svatého Mikuláše Divotvůrce může znamenat:

 Chrám svatého Mikuláše Divotvůrce (Sofie) – v hlavním městě Bulharska Sofii je pravoslavným chrámem ruské pravoslavné církve, patriarchát Moskva,
 Chrám svatého Mikuláše Divotvůrce (Tallinn) – v hlavním městě Estonska Tallinnu je chrámem Ruské pravoslavné církve v Estonsku, patriarchát Moskva.